Come Back to Me (muziek), een single van Janet Jackson
Come Back to Me (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014